Seznam polkov z zaporedno številko 95.

Seznam 
 Pehotni
 95. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 95. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 95. pehotni polk (Wehrmacht)
 95. strelski polk (ZSSR)
 95. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 95. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 95. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 95. artilerijski polk (Wehrmacht)
 95. gorski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi